Ниже представлен список аэропортов Королевства Нидерландов.

Крупнейший аэропорт страны — амстердамский аэропорт Схипхол, который является одним из крупнейших в Европе. Менее крупные аэропорты с регулярным пассажирским сообщением — Роттердам-Гаага, гронингенский аэропорт Элде, Эйндховен и Маастрихт-Ахен. Военные аэродромы Де-Пел, Валкенбюрг и Сустерберг были закрыты и в настоящее время в основном эксплуатируются планёрами. Будущее бывшего военного аэродрома Твенте остаётся неопределённым.

В список не включены редко используемые вертолётные площадки без кода ИКАО, морские нефтяные платформы и небольшие лётные поля для планёров. Властями Нидерландов медицинским вертолётным площадкам были присвоены идентификационные коды EH0001—EH0031, но они не являются официальными кодами ИКАО, и, таким образом, эти площадки не включены в список. Вертодромы Маасвлакте и Эймёйден используются исключительно для лоцманских услуг и не подключены к сети АФТН. Командный пункт действиями авиации Ниу-Миллиген является центром управления воздушным движением военных летательных аппаратов и имеет одну вертолётную площадку военного назначения.

После распада Нидерландских Антильских островов Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус стали частью собственно Нидерландов, однако они используют префикс TN вместо EH, который применяется для остальных аэропортов Нидерландов.

Аэропорты 
Аэропорты разделены по частям королевства.

Названия аэропортов, выделенные жирным шрифтом, означают, что аэропорт используется авиакомпаниями регулярных перевозок.

Нидерланды 
Список разделён по типу и отсортирован по расположению.

Коды ИКАО связаны со сборником аэронавигационной информации из САИ Нидерландов.

Аруба

Кюрасао

Синт-Мартен

См. также 
 Список аэропортов по коду ИКАО: E#EH
 Транспорт в Нидерландах

Примечания

Ссылки 
 САИ Нидерландов
 Электронные публикации САИ
 
 
  — включает в себя коды ИАТА
  — Коды ИАТА и ИКАО
  — Коды ИКАО, координаты, данные аэропортов

Аэропорты Нидерландов
Нидерланды
Аэропорты Нидерландских Антильских островов